Fünf Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Agamemnon nach Agamemnon, dem König von Mykene, einer Hauptperson von Homers Ilias

 Die erste HMS Agamemnon war ein Linienschiff dritten Ranges der Ardent-Klasse mit 64 Kanonen, das 1781 von Stapel lief, 1793–1796 von Horatio Nelson kommandiert wurde und 1809 in der Mündung des Río de la Plata durch Strandung verloren ging. 
 Die zweite HMS Agamemnon war ein Schraubenlinienschiff zweiter Klasse der Agamemnon-Klasse mit 91 Kanonen, das 1852 vom Stapel lief und 1870 zum Abwracken verkauft wurde.
 Die dritte HMS Agamemnon war ein Panzerschiff der Ajax-Klasse, das 1879 vom Stapel lief und 1903 außer Dienst gestellt wurde. 
 Die vierte HMS Agamemnon war ein Schlachtschiff der Lord Nelson-Klasse, das 1906 vom Stapel lief und 1927 zum Abwracken verkauft wurde.
 Die Fünfte HMS Agamemnon wird ein U-Boot der Astute-Klasse.

Literatur 
 

Schiffsname der Royal Navy